Межанский сельсовет:
 Межанский сельсовет — сельсовет в Браславском районе Витебской области.
 Межанский сельсовет — сельсовет в Городокском районе Витебской области.